Groove James é uma banda brasileira, iniciou suas atividades no ano de 1997 em Porto Alegre. Durante dois anos fez shows em festas ligadas a faculdades e tocou em alguns bares da cidade. O single com as músicas "Ouça nossa melodia" e "Eu não vou sair", lançado na metade de 1999, teve ótima aceitação de público e das rádios.

Carreira 
A banda começou a ganhar certa notoriedade após sua participação na 2ª Expomúsica em Canela, 1999. Tendo suas músicas executadas nas principais rádios FM da capital gaúcha, o número de shows cresceu e o público também. No final de 1999, a banda recebeu o Troféu Garagito na categoria Banda Revelação, escolhida pelo público frequentador do Garagem Hermética, um dos mais tradicionais espaço underground da capital gaúcha.

Com suas músicas sendo executadas nas principais FMs da capital gaúcha, o número de shows cresceu e o público também. Em 2000, a canção "Chica Felina" manteve a banda com execuções diárias nas programações, e no ano seguinte ela fechava contrato com a recém lançada Orbeat Music, para a gravação de seu primeiro CD. 

Com o disco de estreia, "001" (2003), produzido por Edu K, o grupo fez diversas apresentações por todos os cantos do Rio Grande do Sul, e participou de eventos importantes como a edição de 2004 do festival Planeta Atlântida, e a Festa de Aniversário de 7 anos da Pop Rock FM. Shows ao lado dos principais nomes da música pop nacional e regional deram canja e estrada para os integrantes. 

E no final de 2005, a vocalista Lica, deixa a banda para seguir carreira solo, cedendo o lugar para Ana Karina, que também possuía um CD gravado solo.

Discografia

2003 - 001 
 Mr. Chocolate Man (#101)*
 Eu não vou sair
 Tudo ou Nada (#79)*
 Chica Felina (#22)*
 Essa é sua vida (#219)*
 Golpe Errado
 Relaxar
 Trem Bala
 História de Amor
 Ouça a nossa melodia
 Vamos Ficar
 Nunca (#22)*
 Hein (#77)*
 Essa é sua vida(outro)''''
 Sambandeira

Singles 
 "Chica Felina"
 "Hein?!"
 "Tudo ou Nada"
 "Nunca"
 "Mr. Chocolate Man"
 "Essa é sua vida"
 "Mr. Chocolate Man 2"

Músicas divulgadas até o momento 
 Mr. Chocolate Man 2  (# 492)
 Parceria Rara (# ?)

Ligações externas 
 Vídeos da banda

Bandas do Rio Grande do Sul
Bandas formadas em 1997